4/10 kan syfta på:

 4 oktober
 10 april (amerikanskt datumformat)